ФК Зугдиди је грузијски фудбалски клуб из Зугдидија, настао 2012. године фузијом ФК баиа, ФК Мглеби, ФК Одиши Зугдиди и ФК Динамо Зугдиди. Игра у 1. лиги већ 2 сезоне. Име клуба значи вук.

Резултати последњих сезона 

ФК Зугдиди
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезона
! Лига
! Позиција
! Игр.
! Д
! Н
! И
! ГД
! ГП
! Поени
! Грузијски куп
! Напомене
! Менаџер
|-
|2005-06
|bgcolor=#ffa07a|Друга лига
|align=right|12
|align=right|34||align=right|12||align=right|7||align=right|15
|align=right|24||align=right|33||align=right|43
|1/16 финала
|
|
|-
|}
ФК Мглеби
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезона
! Лига
! Позиција
! Игр.
! Д
! Н
! И
! ГД
! ГП
! Поени
! Грузијски куп
! Напомене
! Менаџер
|-
|2005-06
|bgcolor=#98bb98|Регионална лига Запад
|align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| 
|align=right| ||align=right| ||align=right| 
|
|
|
|-
|2006-07
|bgcolor=#ffa07a|Друга лига
|align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| 
|align=right| ||align=right| ||align=right| 
|
|
|
|-
|2007-08
|Прва лига
|align=right|7
|align=right|26||align=right|10||align=right|3||align=right|13
|align=right|27||align=right|33||align=right|33
|1/8 финала
|
|
|-
|2008-09
|Прва лига
|align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| 
|align=right| ||align=right| ||align=right| 
|
|
|
|-
|}

З